Catégorie C peut faire référence à:
 La catégorie C des inscrits à Pôle emploi
 La catégorie C dans la fonction publique française
 La catégorie C des stations de radio selon le CSA